La Selva signifie « la forêt » en catalan. Ce toponyme peut notamment désigner :

 La Selva comarque de Catalogne.
 La Selva, hameau des Pyrénées-Orientales également connu comme La Selve.
 La Selva de Mar, commune de Catalogne.
 La Selva del Camp, commune de Catalogne.

Homonymie de toponyme